Comala (Colima), een plaats in de Mexicaanse deelstaat Colima
Comala (gemeente), een gemeente in de Mexicaanse deelstaat Colima
Comala (Gade), een compositie van Niels Gade